Rhodiumfluorid steht für mehrere chemische Verbindungen von Rhodium und Fluor:

Rhodium(III)-fluorid, RhF3
Rhodium(IV)-fluorid, RhF4
Rhodium(V)-fluorid, RhF5
Rhodium(VI)-fluorid, RhF6